Whitley kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Whitley Bay (ort), England, Borough of North Tyneside, 
 Whitley, Cheshire, England, Cheshire, Cheshire West and Chester, 
 Whitley, North Yorkshire, England, North Yorkshire, 
 Whitley, Berkshire - en ort i Reading, Berkshire, England
 Whitley, Greater Manchester - en ort i Wigan, Greater Manchester, England
 Whitley, South Yorkshire - en ort i Sheffield, South Yorkshire, England
 Whitley, West Midlands - en ort i Coventry, West Midlands, England
 Whitley, Wiltshire - en ort i Wiltshire distrikt i Wiltshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar